Brook puede referirse a:

Lugares 
 En el Reino Unido:
 Brook (New Forest, Hampshire)
 Brook (Test Valley, Hampshire)
 Brook (Isla de Wight)
 Brook (Kent)
 Brook (Surrey)
 Brook (Carmarthenshire)
 En Estados Unidos:
 Brook (Indiana)

Gente
 Brook, un personaje de Mary J. Blige
 Brook (One Piece), un esqueleto de ficción del anime y manga One Piece.
 Brook Hannah (1874–1961), futbolista australiano y misionero protestante.
 Mahealani Brook Lee (nacido en 1971), el ex Miss EE.UU. y Miss Universo (1997) de Hawái, EE. UU.
 Abraham Brook (floreció 1789), físico inglés y librero.
 Basilio Brook (1576-1646?), Forjas Inglés, ver Basil Brooke (metalúrgico).
 Benjamin Brook (1776-1848), ministro Inglés inconformista e historiador religioso.
 Carlos Arroyo (filántropo) (1814 a 1.872), filántropo Inglés.
 Clive Brook (1887 - 1974), el actor Inglés.
 David Brook (también se rompió o Brooke) (c.1498 - 1560), juez de Inglés y miembro del Parlamento.
 Eric Brook (1907 - 1965), futbolista Inglés.
 Fe Brook (n. 1922), la actriz Inglés.
 Holly Brook (n. 1986), cantante y compositor estadounidense.
 Jayne Brook (nacido en 1962), actriz estadounidense.
 Kelly Brook (n. 1979), el modelo de Inglés.
 Michael Brook (nacido en 1951), el guitarrista canadiense, inventor, productor y compositor de música de cine.
 Peter Brook (1925 - 2022), director Inglés teatral y de cine.
 Richard Brook, ejecutivo Inglés.
 Tom Brook (nacido en 1953), presentador de BBC.
 Yaron Brook

Otros usos
 Brook (lenguaje de programación), un lenguaje de programación para la programación de la GPU basada en C.
 Brook +, un compilador de C explícita de datos en paralelo.
 BrookGPU, un marco para la programación GPGPU.